Antisense (engl. etwa ‚Gegensinn‘) steht für:
 eine einzelsträngige RNA zur Regulation der Genexpression, siehe Antisense-RNA
 die Leserichtung bei einzelsträngiger viraler DNA oder RNA, siehe Polarität (Virologie)